Интернациональный дуэт Сюко Аояма / Чжан Кайчжэнь — победитель соревнований. В финале ими переиграны прошлогодние чемпионки — Чжэн Сайсай и Татьяна Лужанская.

Посев 

  Чжань Хаоцин /  Рика Фудзивара (Первый раунд)
  Тамарин Танасугарн /  Чжан Шуай (Первый раунд)

<ol start="3">
 Энн Кеотавонг /  Мэнди Минелла ''(Первый раунд)
 Джилл Крейбас /  Ольга Савчук ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Международный теннисный турнир в Нинбо 2012